Chencho Gyeltshen – calciatore bhutanese
 Dawa Gyeltshen – calciatore bhutanese
 Yeshey Gyeltshen – calciatore bhutanese